Фильмография Амриша Пури, индийского артиста кино, насчитывается в разных источниках от 275 до 400 фильмов. Здесь представлена частичная фильмография.

1970—е

1980—е

1990—е

2000-е

Примечания 

Фильмографии актёров
Фильмографии Индии